37 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 23 kwietnia i zakończył 2 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Richie Stanaway.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Formel 3 Trophy

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2011 w sportach motorowych
2011 w Niemczech
2011 w Belgii
2011 w Holandii
2011 w Austrii